Бислет игре 2018. је пети од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018, који је одржан 7. јуна 2018. на Бислет стадиону у Ослу, (Норвешка).

Сатница

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 21:10.

Ветар +0,1 м/с

Миља 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 21:50.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 21:25.

Скок увис 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 20:05.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 19:15.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 20:50.

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 20:35.

Ветар: +1,6 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 21:40.

800 м 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 20:45.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 20:03.

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 20:20.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 18:30.

Троскок 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 20:17.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 7. јуна 2018. године у 18:00.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 5. митинга

Бислет игре
ИААФ Дијамантска лига 2018.